Дёберайнер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Дёберейнер, Иоганн Вольфганг (1780—1849) — немецкий химик
 Дёберайнер, Кристиан (1874—1961) — немецкий виолончелист